Adina Giurgiu – calciatrice rumena
 Asociația Fotbal Club Astra Giurgiu – società calcistica rumena
 Distretto di Giurgiu – distretto della Romania nella regione della Muntenia
 Gabriel Giurgiu – calciatore rumeno
 Giurgiu – municipio della Romania
 Horaţiu Giurgiu – cestista rumeno